«Императрица Ки» (кор. 기황후; англ. Empress Ki) — южнокорейская дорама, исторический телесериал о событиях XIV века, с участием актрисы Ха Чжи Вон в главной роли императрицы Ки. Дата выхода в эфир: с 28 октября 2013 по 19 апреля 2014 г., MBC.

Сюжет 
История кореянки Ки Сыннян, родившейся в Корё и ставшей императрицей Ки — женой последнего императора монгольской династии Юань Тогон-Тэмура, 

Корё платит дань и в нём хозяйничают монголы из империи Юань. Будучи ещё ребёнком, Сыннян теряет мать, и чтобы выжить, ей приходится выдавать себя за юношу. Судьба сталкивает ее с наследным принцем Корё — Ван Ю.

В 1329 году в Корё сослан опальный принц монгольской династии Юань — Тогон. Судьба сталкивает Сон Нян и с этим будущим императором. 

В результате интриг и прямого военного давления, Корё теряет независимость и входит в состав империи Юань. Свергнутого короля Ван Ю отправляют на границу оборонять Великий шелковый путь от набегов тюркских кочевников. Сон Нян попадает в плен и становится служанкой во дворце монгольского императора. 

В столице Юань идет непримиримая борьба за власть нового императора и вдовствующей императрицы со всемогущим канцлером Эль-Тимуром, а Ван Ю пытается вернуть своей стране независимость. 

Борьба двух правителей за сердце главной героини и борьба за сердце императора с соперницей — любовные треугольники в этой картине масштабны и преисполнены политики.

В ролях 
 Ха Чжи Вон — Ки Сон Нян «Шакал», офицер гвардии Корё, императрица Юань
 Чу Чжин Мо / Joo Jin Mo — Ван Ю принц, король Корё
 Чжи Чан Ук / Ji Chang Wook — Тогон, наследный принц, 11-й Император Юань
 ? / ? — Иринджибал, младший брат Тогона, 10-й Император Юань
 ? / ? — Хошила, отец Иринджибала и Тогона, 9-й Император Юань
 Ким Со Хен / Kim Seo Hyung — Будашири, вдовствующая императрица Юань
 Чон Гук Хван / Jun Gook Hwan — Эль-Тимур, канцлер Юань
 Ким Чжон Хён / Kim Jung Hyun — Тан Ки Ши, старший сын Эль-Тимура
 Ча До Джин / Cha Do Jin — Талахай, младший сын Эль-Тимура
 Пэк Чжин Хи / Baek Jin Hee — Данашили, дочь Эль-Тимура, первая жена Тогона
 Ким Ён Хо / Kim Young Ho — Баян, военачальник Юань
 Ким Джи Хан / Kim Ji Han — Тогто, племянник Баяна
 Лим Джу Ын / Lim Ju Eun — Баян-худуг, племянница Баяна, вторая жена Тогона
 Ли Мун Шик / Lee Moon Shik — Пан Сон У, евнух
 И Дже Ён / Lee Jae Yong — Ван Го, король Шеньяна
 И Вон Джон / Lee Won Jong — Док Ман Джиль, придворный евнух
 Чо Джэ Юн / Jo Jae Yoon — Колта, придворный евнух
 Чхве Му Сон / Choi Moo Sung — Пак Буль Хва, офицер гвардии Корё, придворный евнух
 Ча Кван Су / Cha Kwang Soo — Ко Ён Бo
 Квон О Чжун / Kwon Oh Joong — Чхве Му Сон
 Юн Ён Хён / Yoon Yong Hyun — Чум Пак Ы
 Чон Ун Ин / Jung Woong In — Ём Бён Су, офицер гвардии Корё, капитан дворцовой гвардии Юань
 Ю Ин Ён / Yoo In Young — Ён Би Су

Рейтинги 
В таблице ниже синим цветом обозначен наименьший рейтинг, а красным — наибольший.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала
 

Телесериалы Республики Корея 2013 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Исторические телесериалы о XIV веке
Программы телеканала Munhwa Broadcasting Corporation
Телесериалы на корейском языке